Уолтер де Фоконберг (; около 1254 — 31 декабря 1318) — английский аристократ, 2-й барон Фоконберг с 1304 года.

Биография 
Уолтер де Фоконберг принадлежал к английскому рыцарскому роду французского происхождения, представители которого владели землями в Холдернессе. Он был сыном и наследником Уолтера де Фоконберга, 1-го барона Фоконберга, и Агнессы Брюс. Уолтер-младший родился примерно в 1254 году, а в 1304 году унаследовал семейные владения и титул. Он был женат дважды: на Изабели де Рос (дочери Роберта де Роса, барона де Роса, и Изабели д’Обинье) и на Элис Киллингхольм (дочери Джона Киллингхольма). В первом браке родились двое сыновей, Джон, 3-й барон Фоконберг, и Уолтер.

Вдова Фоконберга вышла замуж во второй раз — за Ральфа Балмера, барона Балмера. Её дочь от второго брака Иво стала женой Уолтера Фоконберга-младшего.

</center>

Примечания

Литература 
 
 

Бароны Фоконберг
Бароны Англии XIV века
Уолтер Фоконберг, 2-й барон Фоконберг